Сельма́с () — один из 14 шахрестанов иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Сельмас.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Кухсар (بخش کوهسار)
Население области на 2006 год составляло 180 708 человек.

Населённые пункты 

Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Западного Азербайджана